Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 

511e régiment de chars de combat
511e régiment du train

Homonymie d'unités militaires